Cruzeiro kan syfta på följande:

 Cruzeiro EC, fotbollsklubb i Belo Horizonte, Brasilien
 Brasiliansk cruzeiro, fyra olika valutor i Brasilien under perioden 1942–1994

Geografi

Brasilien 

 Joaçaba (ort), Santa Catarina, 
 Cruzeiro (ort), São Paulo, 
 Cruzeiro (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar